ЦОПК может означать
 
 Централизованный отдел подготовки кадров
 Центр по организации противодействия коррупции — подразделение ОАО «РЖД»
 Центр обучения и повышения квалификации
 МСЦ ЦОПК — подразделение Почты России, магистральный сортировочный центр, цех обработки письменной корреспонденции

См. также 
 Цопк (значения)